Davisov pokal 2007 je bil šestindevetdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 21.-23. september

Ameriški del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV
  Aruba
  
 
 
  (odstop)
  Vzhodni Karibi (odstop)
  (odstop)

Azijski in Oceanijski del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Evropski in Afriški del

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Prizorišče 1
Participating Teams

Prizorišče 2

Skupina IV
 
  
  
  
 
  (odstop)
  (odstop)
  (odstop)
  (odstop)
  (odstop)
  (odstop)

2007 v športu
2007